El nombrecalvo viu al cole thau Sam puede referirse a varias personas y cosas:

 al hipocorístico de los nombres de pila en inglés Samantha, Samson y Samuel, y, por tanto, a las siguientes personas:Sam Cassell (Samuel James Cassell), baloncestista estadounidense;Sam Cooke (Samuel L. Cook), cantante estadounidense de música soul y gospel;Sam Houston (Samuel Houston), estadista y político estadounidense;Sam Mendes (Samuel Alexander Mendes), director de cine y teatro británico;Sam Peckinpah (David Samuel Peckinpah), director y guionista de cine estadounidense;Sam Raimi (Samuel Marshall Raimi), director de cine estadounidense;Sam Shepard (Samuel Shepard Rogers), dramaturgo estadounidense; ySam Wood (Samuel Grosvenor Wood), director de cine estadounidense.
 así como a varios personajes de ficción:
 el Tío Sam, personificación de los Estados Unidos de América originada a partir de Samuel Wilson, proveedor de carne;Sam Gamyi, personaje de la novela El Señor de los Anillos, escrita por J. R. R. Tolkien;Yosemite Sam (a veces traducido como Sam Bigotes), personaje de dibujos animados de la compañía Warner Bros.;Sam Puckett, personaje central de la serie de televisión iCarly, interpretada por Jennette McCurdy;Sam Larusso, personaje principal femenino adolescente de la serie de Netflix Cobra Kai interpretada por Mary Mouser;Sam Seaborn, un personaje de la serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca;Sam Winchester, personaje central de la serie de televisión Supernatural, interpretado por Jared Padalecki;Sam, el rey del judo, un manga y anime creado por Tatsuo Yoshida e Ippei Kuri; Sam, personaje de la serie de Jetix Power Rangers SPD;Microsoft Sam, la voz del programa lector de pantalla de Windows 2000 y Windows XP; y aSerious Sam, un videojuego para ordenador personal y Xbox.

Además, las siglas SAM pueden referirse a:
 un módulo de acceso seguro, en criptografía (del inglés Secure Access Module);
 un administrador de cuentas de seguridad (del inglés Security Account Manager);
 una gestión de activos de software (del inglés Software Asset Management)
 una especificación de la empresa Amazon para el Modelo de Aplicación Sin Servidor (del inglés Serverless Application Model);
 SAM Coupé, una computadora doméstica;
 SAM Linux, una distribución de Linux;
 un Misil tierra-aire (del inglés surface-to-air missile);
 la S-Adenosil metionina, una coenzima que interviene en la transferencia de grupos metilo;
 la Sociedad Aeronáutica de Medellín, filial de Avianca;
 la Sociedad de Arquitectos de México; o
 la Cooperativa lechera SAM''' (Sindicatos Agrarios Montañeses), de Cantabria (España).

Acrónimos